LAN house — local de jogos em rede
 House, M.D. — telessérie
 Gregory House — personagem da série acima

Filmes 
 House (filme de 1986) — dirigido por Steve Miner
 House 2: The Second Story — dirigido e escrito por Ethan Wiley

Música 
 House band — grupo musical que toca regularmente em um estabelecimento
 House music — subgênero da música eletrônica
 House progressivo — estilo de house music

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música